Карл Кра́узе:
* Краузе, Карл Фридрих Теодор (1797—1868) — немецкий анатом.
 Краузе, Карл Христиан Фридрих (1781—1832) — немецкий философ.